Anna Maria Tauscher van den Bosch – religiosa tedesca
 Gaspard van den Bosch – arcivescovo cattolico belga
 Hippolyte Van den Bosch – allenatore di calcio e calciatore belga
 Jean Van den Bosch – ciclista su strada e pistard belga
 Johannes van den Bosch – militare, politico e nobile olandese
 Pieter Van den Bosch – calciatore belga
 Pieter van den Bosch – pittore olandese
 Thierry van den Bosch – pilota motociclistico francese

Pagine correlate 
 Van den Bos
 Van den Bossche